Lieber:
 Elly Lieber (* 1932), austriacka saneczkarka
 Jerry Lieber
 Larry Lieber
 Stanley Martin Lieber (* 1922), amerykański scenarzysta